Příjmení Melč nosí více osobností:

 Antonín Melč (1952–2019) – český hokejový obránce
 Josef Melč (1934–2002) – český rozhlasový režisér
 Lev Robert Melč (1891–1934) – český válečný pilot, účastník mj. Sibiřské anabáze

Česká příjmení